2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Suche – jezioro na Równinie Gorzowskiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek;
 Jezioro Suche – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)